1984 Голяма награда на Великобритания е 35-о за Голямата награда на Великобритания и десети кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 22 юли 1984 година на пистата Брандс Хач в Кент, Великобритания.

Репортаж 
Това е и последно състезание за Джони Чекото след като контузи краката си по време на квалификациите в тежка катастрофа.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания